Кубок Суперлиги Китая по футболу 2005 ( ) — 2-й и последний на данный момент розыгрыш национального Кубка по футболу после создания Суперлиги. Чемпионом в двухматчевом финале стала команда «Ухань Хуанхэлоу», которая с общим счётом по сумме двух матчей 3—1 обыграла «Шэньчжэнь Цзяньлибао». Трофей в первый и последний раз поехал в Ухань..

Результаты

Первый раунд

Первые матчи

Вторые матчи

Второй раунд

Первые матчи

Вторые матчи

Полуфиналы

Первые матчи

Вторые матчи

Финал

Первые матчи

Второй матч

Победитель

См.также 
 Кубок Китайской футбольной ассоциации 2005

Примечания 

2005
Спорт в Китае в 2005 году